Wietlin
 Wietlin Pierwszy
 Wietlin Trzeci
 Wietlin (osada)
 Wietlin – dawna gromada